TMA puede referirse a:

 Técnico de mantenimiento de aeronaves; 
 la Terminal Maneuvering Area, área terminal de maniobras; o
 la Trimetoxianfetamina, una droga psicodélica.